

Muziek 
 Life Goes On (The Adicts), een album uit 2009 van de Engelse punkband The Adicts
 Life Goes On (Carla Bley), album uit 2020
 Life Goes On (Terri Clark), een album uit 2005 van de Canadese countryzangeres Terri Clark
 Life Goes On (The Desert Rose Band), een album uit 1993 van de Amerikaanse countrygroep The Desert Rose Band
 Life Goes On (Donell Jones), een album uit 2002 van de Amerikaanse R&B-zanger Donell Jones
 Life Goes On (Lil Suzy), een album uit 1995 van de Amerikaanse zangeres Lil Suzy
 Life Goes On (Gerry Rafferty), een verzamelalbum uit 2009 van de Schotse zanger Gerry Rafferty
 Life Goes On (Sash!), een album uit 1998 van de Duitse dj Sash!
 Life Goes On (Trae), een album uit 2007 van de Amerikaanse rapper Trae
 Life Goes On (Paul Williams), een album uit 1972 van de Amerikaanse zanger Paul Williams
 Life Goes On (2Pac), een single uit 1996 van de Amerikaanse rapper 2Pac
 Life Goes On (Dragon Ash), een single uit 2002 van de Japanse rapgroep Dragon Ash
 Life Goes On (Elisa), een single uit 2005 van de Italiaanse zangeres Elisa
 Life Goes On (Gym Class Heroes), een single uit 2011 van de Amerikaanse hiphopband Gym Class Heroes
 Life Goes On (LeAnn Rimes), een single uit 2002 van de Amerikaanse zangeres LeAnn Rimes
 Life Goes On (Little Texas), een single uit 1995 van de Amerikaanse countrygroep Little Texas
 Life Goes On (Poison), een single uit 1991 van de Amerikaanse metalband Poison
 L.I.F.E.G.O.E.S.O.N., een single uit 2011 van de Engelse folkgroep Noah and the Whale

Film/televisie 
 Life Goes On (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit de jaren 1989-1993
 Life Goes On (Empty Nest), de allerlaatste aflevering van de Amerikaanse televisieserie
 Life Goes On (1932), een Britse film uit 1932
 Life Goes On (2007), een Amerikaanse film uit 2007